Zc – abbreviazione del Libro di Zaccaria
 zC – simbolo dello zeptocoulomb
 ZC – simbolo dello zettacoulomb
 ZC – targa automobilistica di Žarnovica (Slovacchia)
 ZC – Zerocalcare
 ZC – ZonaCiosso (italia)
 Zc – particella subatomica